Сен-Прива́, Сен-Пріва () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Ліможа, 30 км на південний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 475 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1020,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прива на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прива на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прива на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез